Dražice, comune della Repubblica Ceca
 Dražice, comune della Slovacchia